Les Broméliales sont un ordre de plantes monocotylédones.

En  elle comportent une seule famille :
 Broméliacées, la famille de l'Ananas

En  et  cet ordre n'existe pas et cette famille est placée dans l'ordre Poales.

Liens externes 
 
 

Ordre de plantes (nom scientifique)